Aubiac kan syfta på:

 Aubiac, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Aubiac, Lot-et-Garonne, fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne